Мембрана (у техніці)  — гнучка або пружна, закріплена на замкненому контурі перетинка, що відокремлює дві порожнини;
 Біологічна мембрана (у анатомії, мікробіології і клітинній біології) — тонкий шар, що відокремлює різні клітинні структури або органи. Зазвичай містить подвійний шар ліпідів, що укріплюється білками та іншими макромолекулами:
 Клітинна мембрана
 Ендомембранна система
 Серозна мембрана
 Штучна мембрана

Посилання